Der Schulkreis Schwamendingen ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst den ganzen Stadtkreis 12.

Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.

Einzelnachweise 
 Schulhäuser Bestandesverzeichnis
 Schule suchen nach Schulkreis

Schwamendingen
Liste (Schulen)